Wilton (Alabama), Estados Unidos
Wilton (Arkansas), Estados Unidos
Wilton (Califórnia), Estados Unidos
Wilton (Cúmbria) - localidade na Cúmbria, Inglaterra
Wilton (Dacota do Norte), Estados Unidos
Wilton (Grafton) - localidade na Grafton, Wiltshire, Inglaterra
Wilton (Herefordshire) - localidade na Herefordshire, Inglaterra
Wilton (Iowa), Estados Unidos
Wilton (Minnesota), Estados Unidos
Wilton (Redcar and Cleveland) - localidade na Redcar and Cleveland, North Yorkshire, Inglaterra
Wilton (Ryedale) - localidade na Ryedale, North Yorkshire, Inglaterra
Wilton (Scottish Borders) - localidade na Scottish Borders, Escócia
Wilton (Somerset) - localidade na Somerset, Inglaterra
Wilton (Wilton and Lower Wylye Valley) - localidade na Wiltshire, Inglaterra
Wilton House
Wilton (Wisconsin), Estados Unidos
Wilton Franco
Wilton Manors, Estados Unidos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos